Het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 20 van 1980 was de 3e editie van het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 20, een OFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Zes landen namen deel aan dit toernooi. Het toernooi werd gespeeld in Nieuw-Zeeland, dat land werd ook winnaar van het toernooi. Er werd gespeeld in 2 rondes, een groepsfase en een finale. 

Het toernooi was tevens bedoeld als kwalificatie voor het Wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1981. De winnaar van dit toernooi mag in een intercontinentale poule spelen voor een ticket voor dit wereldkampioenschap.

Groepsfase

Poule A

Poule B

Troostfinale

Finale

Intercontinentale kwalificatieronde

Australië was als gastland al automatisch gekwalificeerd voor het WK onder 20 van 1981.

Voetbal in 1980
Voetbal in 1981
Voetbal in Fiji
Voetbal in Argentinië
Oceanisch kampioenschap voetbal onder 19
Sportevenement in Fiji
Sportevenement in Buenos Aires